Weidigsgraben ist ein Gewässername:

 Weidigsgraben (Main), (indirekter?) rechter Zufluss des Mains bei Nedensdorf, Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Weidigsgraben (Rodach), rechter Zufluss der Rodach bei Unterlangenstadt, Gemeinde Redwitz an der Rodach, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Weidigsgraben (Steinach), rechter Zufluss der Steinach vor Marktgraitz, Landkreis Lichtenfels, Bayern